Giuseppe Prinzi peut désigner :
 Giuseppe Prinzi (1833-1893), un sculpteur italien du  ;
 Giuseppe Prinzi (1962-), un peintre et céramiste italien contemporain.